БС (или Бс, бс, б/с) — двухбуквенная аббревиатура имеющая много значений:

БС 

 БС — базовая станция
 БС — блок-станция
 БС — блок-схема
 БС — блок согласования
 БС (ботсад) — Ботанический сад
 БС — библиографический стандарт
 БС — библиографическая справка
В финансах
 БС — банковский счёт, банковская система, банковская сфера
 БС РФ — банковская система Российской Федерации
 БС РФ — банковская сфера Российской Федерации
 БС — бюджетная система
 БС или БСФ — бюджет субъекта федерации
 БС — биржевой совет
Искусство
 БС — (Бархатный сезон) — фестиваль
 Б.С. (Бывший сотрудник) — российский кинофильм, 2011
 БС (Београдски синдикат) — сербская хип-хоп группа
Прочее
 БС — нефтепровод Баку — Супса (Азербайджан, Грузия)
 БС — Безопасный секс
 БС — беспилотная система
 БС — Британский совет
 БС — барабан-сепаратор
 БС — «Советская Белоруссия» или «Беларусь сегодня»
 БС — бурение скважин
 БС или БСВ — Балтийская система высот
 БС — боевая служба
 БС — боевое самбо
 БС — биометрический считыватель
 БС — бинокль со стабилизацией изображения
 БС — беспроводная связь
 БС — бомба-снаряд в маркировке первых советских атомных бомб (СССР)
 БС — блок связи
 БС — беспилотный самолёт
 БС — безусловный стимул
 БС — буровое судно
 БС — бесцветное стекло
 БС — бронебойный снаряд
 БС — бортовая система
 БС — боевое средство
 БС — большая синица
 БС — базовая радиостанция
 БС — белый свет
 БС (СВБ) — батальон связи
 БС — бесконтактный сельсин-приёмник
 БС — балка стропильная
 БС — балластное сопротивление
 БС — бустерная система
 БС — буровой стенд
 БС — боевой секрет
 БС — блокировочная станция
 БС — биологическое средство
 БС — биологическая станция
 БС — баннерная сеть или баннерная система
 БС (бронестекло) — бронированное стекло
 БС — башня сенажная
 БС — борона сетчатая
 БС — береговая станция
 БС — белое стекло
 БС — белая сенсорика
 БС — белого света например люминесцентная лампа
 БС — батарея стационарная
 БС — бактериальное средство, бактериологическое средство, биологическое средство, чаще — средства

С номером
 БС-1 — бесшумный 30 мм подствольный гранатомет.
 БС-136 «Оренбург» — атомная подводная лодка специального назначения проекта 09786.
 БС-64 — советский и российский атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения.

б/c 
 б/с или барр./сут. — баррелей в сутки
 б/с — бессрочно
 б/с — без содержания — отпуск без содержания
 б/с — бисексуальный, бисексуальная

См. также 
 BS, BC, ВС, BZ
 BrainStorm — латвийская рок-группа.